Nações Unidas pode se referir a:

 Organização das Nações Unidas, entidade mundial, conhecida pela sua sigla ONU
 GRCSES Nações Unidas — escola de samba de Cubatão, São Paulo, Brasil;
 Nações Unidas (programa de TV) — programa de televisão;
 Nações Unidas (Pau dos Ferros) — conjunto habitacional localizado no município de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil;
 Avenida Nações Unidas - avenida de Bauru, São Paulo, Brasil;
 Centro Empresarial Nações Unidas - complexo comercial da cidade de São Paulo, Brasil.